Rancho Cucamonga je město v okrese San Bernardino County ve státě Kalifornie ve Spojených státech amerických.

K roku 2010 zde žilo 165 269 obyvatel. S celkovou rozlohou 103,263 km² byla hustota zalidnění 1 600 obyvatel na km².

Externí odkazy 
 

Města v Kalifornii